Лазарев-Станищев:
 Лазарев-Станищев, Еким Власович — (около 1750 — после 1796) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер, капитан-лейтенант.
 Лазарев-Станищев, Иван Александрович — предводитель дворянства Воронежской губернии.
 Лазарев-Станищев, Павел Акимович (около 1780 — после 1857) — русский военачальник, генерал-лейтенант Русской императорской армии, Георгиевский кавалер. Сын Е. В. Лазарев-Станищева. 
 Лазарев-Станищев, Павел Николаевич (1856―1920) ― русский военачальник, генерал-лейтенант Русской императорской армии.
 Лазарев-Станищев, Семён Николаевич (1863—1912) — российский архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Лазарев-Станищев, Тимофей Юмшанович — воевода Тобольска и Архангельска. См. также 
 Лазаревы-Станищевы